Abbiategrasso – comune della città metropolitana di Milano
 Abbiategrasso – società calcistica dell'omonimo Comune
 Abbiategrasso – stazione della metropolitana di Milano